Port Louis muže být:

Port Louis, ve francouzské transkripci Port-Louis - hlavní město Mauricijské republiky na ostrově Mauriciu
Port Louis (distrikt) - jeden z distriktů (okresů) na Mauriciu
Port-Louis - francouzská obec v departementu Morbihan  
 Port-Louis - obec na Grande-Terre v souostroví Guadeloupe, zámořském departementu Francie

Jiné podobné názvy: 

 Port Saint Louis, v anglické verzi Port Louis - první francouzská kolonie, založená v 18. století na Falklandách (Malvínách)